

En Suède 
 Tanum est une commune de Suède, du comté de Västra Götaland
 Proche de Tanum se situent les gravures rupestres de Tanum, classées au patrimoine mondial de l'UNESCO.